Tajemnicze Złote Miasta (ang. The Mysterious Cities of Gold, fr. Les Mystérieuses Cités d'or, 2012-2013) – francusko-belgijski serial animowany w reżyserii Jeana-Luca François. Jest to druga seria japońsko-francuskiego serialu z lat 1982-1983 pod tym samym tytułem.

Premiera drugiej serii miała miejsce w Belgii 17 listopada 2012 roku na belgijskim kanale La Trois. W Polsce prapremiera serialu zadebiutowała 2 lutego 2014 roku na antenie Nickelodeon Polska o godz. 19.30, a premiera odbyła się 3 lutego o godz. 16.00.

Premiera trzeciej serii miała miejsce w 2016 roku. Czwarta seria została wyprodukowana w 2020 roku i ma 26 odcinków wieńczących całą opowieść. Od 23 stycznia 2023 roku czwarta seria będzie emitowana na kanale TVP ABC pod tytułem "Tajemnice Złotych Miast".

Fabuła 
Serial nawiązuje bezpośrednio do serialu pod tym samym tytułem z roku 1982 i opisuje dalsze przygody trójki bohaterów: hiszpańskiego chłopca Estebana, inkaskiej dziewczynki Zii i Murzyna Tao oraz jego papugi Kokapetl, którzy przybywają do Barcelony, gdzie ponownie spotykają kapitana Mendozę i jego ludzi. Po rozszyfrowaniu tajemniczej mapy przywiezionej z Ameryki Łacińskiej wyruszają do Chin. Bohaterowie muszą stanąć w twarzą w twarz z Zaresem, który śledzi ich od momentu przybycia do Chin oraz odkryć następne Złote Miasta. Po zakończeniu poszczególnych odcinków emitowane są krótkie filmy dokumentalne na temat miejsc, w których odbywały się dane odcinki, prowadzone wspólnie przez narratora i Kokapetl.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Start International Polska
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska

Reżyseria: Paweł Galia
W wersji polskiej udział wzięli:
 Jakub Zdrójkowski – Esteban
 Maciej Falana – Tao
 Zuzanna Galia – Zia
 Grzegorz Kwiecień – Mendoza
 Cezary Kwieciński – Sancho
 Mirosław Wieprzewski – Pedro
 Ryszard Olesiński – Kokapetl
 Klementyna Umer – Narratorka (odc. 1-4, 8)
 Beniamin Lewandowski – Zhi (odc. 3-4)
 Krystyna Czubówna – Narratorka (odc. 5-26)
 Aleksander Mikołajczak – Ambrozjusz (odc. 5-6, 10-19, 21-26)
 Justyna Bojczuk – Mei-Li (odc. 10-11, 13-14)
 Józef Pawłowski – Gurban (odc. 15-17)
 Andrzej Gawroński
 Piotr Bąk
 Mirosław Zbrojewicz
 Paweł Galia
 Janusz Szydłowski
 Krzysztof Zakrzewski
 Paweł Szczesny
 Wojciech Chorąży
 Krzysztof Szczerbiński
 Robert Tondera
 Jan Kulczycki
 Zbigniew Konopka
 Jakub Szydłowski
 Marek Bocianiak
 Włodzimierz Press
 Jarosław Domin
 Jakub Jankiewicz
 Michał Mostowiec
 Leszek Zduń
 Krzysztof Cybiński
 Cezary Nowak
 Janusz Wituch
 Wojciech Paszkowski
 Waldemar Barwiński
 Joanna Węgrzynowska
i inni

Piosenkę tytułową śpiewała: Katarzyna Łaska

Lektor tytułu:
 Klementyna Umer (odc. 1-4, 8),
 Krystyna Czubówna (odc. 5-26)

Lektor tyłówki: Paweł Galia

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji